Anopleta är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant och Claudius Rey 1874. Anopleta ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Kortvingar
Anopleta